Artsakh – nome armeno della regione geografica del Nagorno Karabakh
 Provincia di Artsakh – provincia del Regno di Armenia tra il 189 a.C. e il 387 d.C.
 Regno di Artsakh – regno armeno tra il 1000 e il 1261
 Repubblica dell'Artsakh – nome ufficiale della ex Repubblica del Nagorno Karabakh dal 2017

Musica 
 Artsakh – singolo di Serj Tankian del 2016